Hans Hürlimann (1918-1994), Zwitsers politicus, lid van de Bondsraad en bondspresident van Zwitserland
 Veronika Hürlimann (1891-1975), Zwitserse cinema-onderneemster
 Hürlimann (tractormerk), Zwitsers tractormerk

Zwitserse achternaam